Berent – polskie nazwisko
 Osoby posługujące się nazwiskiem Berent
 Szymon Berent (1585–1649) – polski jezuita, kompozytor, profesor Akademii Wileńskiej, prefekt bursy muzycznej w Braniewie
 Wacław Berent (1873–1940) – polski powieściopisarz i tłumacz
 Stanisław Berent (1888–1933) – polski działacz robotniczy, wiceburmistrz Pruszkowa (1927–1933)
 Przemysław Berent (1962-) – polski polityk, menedżer, senator VI kadencji
 Hella Berent – niemiecka artystka
 Margarete Berent – niemiecka prawniczka

 Inne

 Berent – dawny powiat na terenie Prus istniejący od 1818 do 1920,
 Dawna nazwa miejscowości Kościerzyna.

Zobacz też 
 Behrendt
 Berend
 Berendt